

Carriera 
Nel 2009 viene scelta dal regista Federico Moccia per impersonare Alis, la coprotagonista di Caro (Veronica Olivier) nel film Amore 14.

Vive a Roma con la sua famiglia.
Il 9 aprile 2016 si è sposata presso la basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti.

Filmografia

Cinema 

 Amore 14, regia di Federico Moccia (2009)

Collegamenti esterni 
 
Beatrice Flammini su Gossip.tv